Kníže bzw. Knize steht für:
 Kniže & Comp., Herrenausstatter aus Wien
 Knize Ten, Herrenduftserie

Personen:
 František Max Kníže (1784–1840), tschechischer Komponist 
 Johann Knize (1904–1944), österreichischer Bauarbeiter und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Josef Knize (1908–1944), österreichischer Bauarbeiter und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Therese Brunetti-Knize (1782–1864), österreichisch-deutsche Theaterschauspielerin und Sängerin

Siehe auch:
 Knížecí Pláně, verlassenes Dorf im Nationalpark Šumava, Tschechien